Název Vintířovský potok má více vodních toků:

 Vintířovský potok (přítok Chodovského potoka) – pravostranný přítok Chodovského potoka v okrese Sokolov
 Vintířovský potok (přítok Kejtovského potoka) – pravostranný přítok Kejtovského potoka v okrese Pelhřimov
 Vintířovský potok (přítok Liboce) – levostranný přítok Liboce v okrese Chomutov